Живе́ Білору́сь () — це:

 Живе Білорусь! — патріотичний заклик-девіз у Білорусі та серед білорусів.
 Жыве Беларусь! — польський художній фільм, знятий за мотивами реальних подій, що відбувались у Білорусі.